San Felices, commune espagnole de la province de Soria en Castille-et-León
 San Felices de Buelna, ville espagnole située dans la communauté autonome de Cantabrie
 San Felices de los Gallegos, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne

Voir aussi 

 San Felice